Ploum ploum peut faire référence :
 Ploum ploum tra la la, film français réalisé par Robert Hennion (1947).

Homonymie